Кортина има више значења:
 Кортина (Арецо)
 Кортина (Пјаченца)
 Кортина (Равена)
 Кортина (Верона)